Прва лига Аргентине у фудбалу (), од 2020. званичан назив је -{Liga Profesional de Fútbol}-, је професионална фудбалска лига у Аргентини, највиши ниво лигашких такмичења те државе. 

Лигу од настанка 1891. до 2017. организовао је Фудбалски савез Аргентине. Од 2017. до 2020. лигу је самостално организовала организација „Суперлига Аргентине” па је и лига носила назив Суперлига Аргентине, а од 2020. ФС Аргентине поново управља лигом.

Са првим првенством које је одржано 1891,  Аргентина је постала прва земља ван Уједињеног Краљевства, која је успоставила фудбалску лигу. У раним годинама, само клубови из Буенос Ајреса и Росарија били су придружени националном савезу. Клубови из других градова су се придружили касније.

Лига је постала професионална 1931, када се 18 клубова одвојило од аматерских лига да би формирали професионалну лигу.

Формат и клубови

Првенство 
Сезона 2019/20. састојала се од 24 клуба, где се играло по једнокружном бод систему (свако са сваким по једну утамицу), укупно 23 кола. Сезона је трајала од јула 2019. до марта 2020. 

Првак лиге награђен је трофејом створеним специјално за ту прилику. Трофеј је дизајнирао познати златар Адријан Паљарос. Поред трофеја за првака, представљене су и пригодне медаље за његове играче. Први клуб коме је уручен нови трофеј био је Бока јуниорс за сезону 2017/18.

Испадање 
Испадање из лиге се заснива на систему просека.  На крају сезоне испадају три екипе са најгорим трогодишњим просеком, док пласман у Суперлигу обезбеђују првак и другопласирани тим Примере Б Насионал.

Домаћи купови 
Првак добија прилику да игра утакмицу Суперкупа Аргентине, у коме се састаје са освајачем Купа Аргентине.

24 клуба Суперлиге такође се такмиче у Купу Суперлиге, подељеном у две зоне од по 12 клубова. Победници сваке зоне играју један финални меч.

Трофеј шампиона Суперлиге Аргентине је још једно такмичење у организацији Суперлиге Аргентине, у њему се састају првак Суперлиге и освајач Купа Суперлиге. Први пут је одржан 2019. године.

Међународна такмичења 
Од сезоне 2018/19. пет клубова из Аргентине има право да игра у Копа либертадоресу. Првак Суперлиге обезбеђује директан пласман у то такмичење. Наредна три најбоља пласирана клуба Прве лиге на крају сезоне (2. до 4. места) такође имају право да играју Копа либертадорес (2. и 3. обезбеђују пласман у групе, док 4. креће од другог кола). Освајач Купа Суперлиге је пети клуб који стиче право да игра Копа либертадорес.

Пласман у Копа судамерикана обезбеђује 6 клубова који су пласирани од шестог до једанаестог места у Првој лиги.

Прваци 

Напомене
 Х = Куп части (-{Copa de Honor}-)
 К = Куп првенства (-{Copa Campeonato}-)
 О = Куп де Оро (-{Copa de Oro}-)
 Мет = Метрополитано (1967–1984)
 Нац = Насионал (1967–1985)
 Ап = Апертура (1991–2011)
 Кл = Клаусура (1992–2012)
 Ин = Инисијал (2012–2014)
 Фи = Финал (2013–2014)

Успешност клубова

Најбољи стрелци 

Најбољи стрелци од како је лига постала професионална 1931: (стање након сезоне 2019/20)

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт ФС Аргентине

А
Фудбал у Аргентини